The Movement – album del rapper Inspectah Deck del 2003
The Movement – album dei Rusted Root del 2012
The Movement – corrente letteraria inglese del XX secolo
The Movement – organizzazione non a scopo di lucro fondata dallo statunitense Steve Bannon per promuovere il nazionalismo economico ed il populismo di destra in Europa